Deluc ist der Familienname von:
 Jean-André Deluc (Geologe) (1727–1817), Schweizer Geologe und Meteorologe
 Jean-André Deluc (Rechtsanwalt) (1763–1847), Schweizer Rechtsanwalt und Geologe
 Gabriel Deluc (1883–1916), französischer Maler

Deluc steht des Weiteren für:
 Deluc (Mondkrater), nach Jean-André Deluc benannter Mondkrater